Oswald Garrison Villard ist der Name von

* Oswald Garrison Villard, Sr. (1872–1949), US-amerikanischer Verleger und Bürgerrechtler, Vater
 Oswald Garrison Villard, Jr. (1916–2004), US-amerikanischer Geophysiker und Elektroingenieur, Sohn